De Sarcee (volk) of Sarsi, een indiaans volk
 Sarcee (taal) of Sarsi, de taal van dat volk